Аврийи (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Аврийи (Орн) — коммуна во Франции, департамент Орн.
 Аврийи (Эр) — коммуна во Франции, департамент Эр.